Есе́нин — фамилия, по одной из версий произошла от слова есеня (так называли на Рязанщине осень), по другой — от имени тюркского происхождения со значением «здоровье».

Мужчины 

 Есенин, Павел Викторович (род. 1971) — российский композитор.
 Есенин, Сергей Александрович (1895—1925) — русский поэт.
 Есенин, Константин Сергеевич (1920—1986) — советский спортивный статистик, специалист по футболу; сын Сергея Есенина.
 Есенин-Вольпин, Александр Сергеевич (1924—2016) — советский и американский математик, диссидент; сын Сергея Есенина.

Женщины

См. также 
 «Есенин» — телевизионный сериал по одноимённому роману, 2005 год.

Примечания